Августина — женское имя. Может означать:

Персоналии
  (род. ок. 634) — дочь императрицы Византии Мартины и Ираклия I.
 Сестра Августина (Ласо, Амалия фон, 1815—1872) — первая начальница католического Госпиталя Святого Иоанна в Бонне.

Прочее
 Августина или Огастин (вулкан) — действующий стратовулкан на одноимённом острове в США.
 «» (2012) — французский художественный фильм режиссёра  о взаимоотношениях профессора Шарко и 19-летней пациентки Августины.

См. также 
 Огастин